Barri Griffiths (1982), Welsh worstelaar
 Ciaran Griffiths (1983), Brits acteur
 David Griffiths (golfer) (1980), Engels golfer
 David Griffiths (missionaris) (1792-1863), Welsh missionaris
 Joel Griffiths (1979), Australisch voetballer
 Leigh Griffiths (1990), Schots voetballer
 Marcia Griffiths (1949), Jamaicaans zangeres
 Rachel Griffiths (1968), Australisch actrice
 Richard Griffiths (1947-2013), Engels acteur
 Rhys Griffiths (1980), Welsh voetballer
 Rostyn Griffiths (1988), Australisch voetballer
 Simon Griffiths (1973), Engels golfer
 Terry Griffiths (1947), Welsh snookerspeler

Zie ook 
 Griffith (doorverwijspagina)